Лис Муссе́ (; 8 февраля 1996, Монтивилье, Франция) — французский футболист, нападающий футбольного клуба «Бохум».

Клубная карьера

«Гавр» 
Воспитанник французского «Гавра». Играл за «Гавр II» (фарм-клуб) в 4-м и 5-м дивизионах чемпионата Франции.

За основную команду дебютировал 7 февраля 2014 года в 23-м туре Лиги 2 против «Нима». Всего в этом сезоне сыграл 5 матчей в чемпионате. В сезоне 2014/2015 сыграл 1 матч в Лиге 2. В сезоне 2015/2016 сыграл 28 матчей и забил 14 голов в Лиге 2.

«Борнмут» 
Летом 2016 года перешёл в английский «Борнмут». Дебютировал за клуб 24 августа 2016 года в матче 2-го раунда Кубка лиги против «Моркама». Первый матч в АПЛ провёл 5 ноября 2016 года против «Сандерленда». В сезоне 2016/2017 сыграл 11 матчей в чемпионате, голов не забил. В сезоне 2017/2018 сыграл 23 матча и забил 2 гола в чемпионате. В сезоне 2018/19 сыграл 24 матча и забил 1 гол в чемпионате.

«Шеффилд Юнайтед» 
21 июля 2019 года перешёл в «Шеффилд Юнайтед» за рекордную для клуба сумму в размере 10 млн фунтов.

Статистика

Клубная 

по состоянию на 24 июня 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Шеффилд Юнайтед» 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Гавр»
Игроки ФК «Борнмут»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Салернитана»